Тібо — французьке ім'я та прізвище.

 Жак Тібо — французький скрипаль.
 Ліз Тібо — лейтенант-губернатор провінції Квебек (Канада) з січня 1997 до 7 червня 2007 року.
 Тібо Жиресс — французький футболіст, півзахисник клубу «Генгам».
 Тібо Куртуа — бельгійський футболіст, воротар лондонського «Челсі» і збірної Бельгії, найкращий спортсмен Бельгії 2014 року.
 Тібо Монне — швейцарський хокеїст, лівий нападник.

 13775 Тібо — астероїд головного поясу.